Городской стадион Млада-Болеслав () — многофункциональный спортивный комплекс в Младе-Болеслав, который помимо футбольного стадиона включает в себя легкоатлетический стадион, дополнительное футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную площадку. Футбольный стадион был открыт в 1965 году. Принадлежит городу Млада-Болеслав. Является домашней ареной одноимённого клуба. Вместительность арены — 5 000 мест, все места сидячие. Стадион оснащён искусственным освещением и подогревом поля.

Ссылки 
 Стадион на сайте ФК «Млада-Болеслав»
 Фотографии стадиона на сайте fotbalovestadiony.cz

Футбольные стадионы Чехии
Спорт в Младе-Болеслав